Настоящие

Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Япония является одним из ветеранов и лидеров участия в этой категории «Оскара». Три японских фильма — «Расёмон» Акиры Куросавы, «Врата ада» Тэйноскэ Кинугасы и «Миямото Мусаси» Хироси Инагаки — были отмечены почётными премиями академии ещё до введения «„Оскаров“ за лучший фильм на иностранном языке» в качестве регулярной конкурсной категории, соответственно в 1952, 1955 и 1956 годах. Начиная с 1955 года, японские фильмы заявлялись на «Оскар» ежегодно, с единственным пропуском в 1976 году. Выбор фильма для подачи заявки от страны находится в ведении .

На конец 2015 года на рассмотрение Американской академии кинематографических искусств и наук было заявлено 62 японских фильма, уступая в этом отношении только Франции. Два из заявленных японских фильмов были не игровыми, а анимационными — «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки и «Помпоко: Война тануки» Исао Такахаты — оба производства основанной ими совместно Studio Ghibli.

Помимо трёх вышеупомянутых фильмов, получивших почётные призы до официального основания категории как регулярной, «Оскар» за лучший иностранный фильм был завоёван Японией только единожды, в 2008 году, фильмом «Ушедшие» Ёдзиро Такиты; ещё 10 фильмов вошли в официальный шорт-лист номинации из 5 лучших фильмов, один — в предварительный «январский шорт-лист» из 9 фильмов. Помимо этого, в 1976 году премия фактически была завоёвана совместной работой японского и советского кинематографа — фильмом «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, заявленным от СССР.

Рекордсменом среди режиссёров Японии, чьи работы были заявлены на «Оскар», является Акира Куросава с шестью фильмами, двумя «номинациями» и двумя премиями. На втором месте — Ёдзи Ямада (четыре фильма и одна номинация). Фильмы ещё двух режиссёров (Кона Итикавы и Кэя Кумаи) были отобраны для заявки от Японии трижды, семи — дважды.

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Японии

Япония
Списки:Кинематограф Японии